Хадзидакис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Хадзидакис, Георгиос (1848—1941) — греческий языковед.
Хадзидакис, Джон (1844—1921) — греческий математик.
 Хадзидакис, Костис (род. 1965) — греческий политик.
Хадзидакис, Ларри (род. 1949) — американский бизнесмен и политик-республиканец.
 Хадзидакис, Манос (1925—1994) — греческий композитор.